Это видеография Аланис Мориссетт.

Список видеоклипов

Официальные видеорелизы

Примечания 

Аланис Мориссетт